Csehország
 Šlapanice, település a Brno-vidéki járás járásban
 Šlapanice, település a Kladnói járásban